Троицкое се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Ижморском районе Кемеровской области Российской Федерации.

Административный центр — село Троицкое.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Кемеровской области от 17 декабря 2004 года № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований»

Население

Состав сельского поселения

Статистика
На административном участке насчитывается 5 сел, где проживает 1248 человек. На территории расположены 1 школа, 1 детский сад, 2 дома культуры, 2 мед. пункта, 5 торговых точек. Предприятие сельского хозяйства представлено в лице ООО КФХ «Крестьянское хозяйство».

Примечания 

Муниципальные образования Ижморского района
Упразднённые сельские поселения Кемеровской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году